Amerikai Egyesült Államok
Vida (Montana)
Vida (Oregon)
Vida (Missouri)

 Szerbia
Vida, település Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben, Bégaszentgyörgy községi részében

egyéb
Vida (keresztnév)
Vida (Luis Fonsi-album)
Vida (televíziós sorozat)